Horàcia, germana dels tres Horacis en la llegenda del combat dels Horacis i Curiacis
 Gens Horàcia, família romana patrícia